, qui signifie littéralement en espagnol centre ancien mais que l'on traduira plutôt par centre historique, est le nom officiel de plusieurs quartiers ou districts d'Espagne et d'Amérique latine, et parmi eux :

 Casco Antiguo, quartier de Pampelune (Espagne) ;
 Casco Antiguo, district de Séville (Espagne).